En física teòrica, l'equació de Landau–Lifshitz és un nom utilitzat per a diverses equacions diferencials diferents propostes pels físics teòrics Lev Landau i Ievgueni Lífxitsː 
 Equació de Landau–Lifshitz en aero-acústica.
 Equació de Landau–Lifshitz-Gilbert per a descriure la precessió de la magnetització M en un sòlid sota un camp magnètic H amb amortiment.
 Equació de Landau–Lifshitz per a descriure un camp magnètic en  dimensions (model de Landau–Lifshitz).
Física teòrica